Ider (Alabama) – comune degli Stati Uniti
 Ider – altro nome del fiume Ideriin gol in Mongolia